O termo King's Cross pode referir-se a:
 King's Cross (Londres), distrito londrino
 Estação de King's Cross, em Londres

Desambiguações de topônimos